Marcello Toninelli – fumettista italiano
 Danilo Toninelli – politico italiano